Hallstahammar (gemeente), een Zweedse gemeente in Västmanland in de provincie Västmanlands län
 Hallstahammar (plaats), de hoofdplaats van de gemeente Hallstahammar in het landschap Västmanland en de provincie Västmanlands län in Zweden